Crisman ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crisman (Colorado)
 Crisman (Indiana)

Crisman ist der Familienname von
 Nino Crisman (1911–1983), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Chrisman
 Krisman